Чемпионат Нидерландов по международным шашкам среди мужчин 1966 года () собрал 14 участников. Пит Розенбург выиграл чемпионат, завоевав восьмой и последний национальный титул.

 — Пит Розенбург, 21 очко.

 — Тон Сейбрандс, 18 очков.

 — Даммис ван дер Стай, 17 очков.

Результаты

Ссылки 
 Турнирная таблица с фотографиями на сайте  KNDB

1966 год в шашках
Спорт в Нидерландах в 1966 году